Вереб () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Вереб, Иштван (род. 1987) — венгерский борец.
 Вереб, Кристиан (1977—2020) — венгерский гребец на каноэ.